Witiaź – radziecki transporter wojskowy
 Witiaź – pociąg pancerny białych podczas wojny domowej w Rosji
 Witiaź – radziecki statek naukowy

Zobacz też 
 Wiciądz